Palmanella (spinachtige), geslacht van hooiwagens
 Palmanella (kreeftachtige), geslacht van kreeftachtigen